Deux navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Teruzuki :
 le Teruzuki, un destroyer de classe Akizuki lancé en 1941 et coulé en 1942 ;
 le Teruzuki, un destroyer de classe Akizuki lancé en 2011 et toujours en service.

Teruzuki